Агва Бланка има више значења:
 Агва Бланка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Бланка (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Бланка (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Бланка (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва Бланка (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бланка (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бланка (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бланка (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бланка (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка, Лас 3 Касас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Бланка (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Бланка (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Бланка (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Бланка (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Бланка (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Бланка (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Бланка (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка, Ел Залате (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бланка (Капулхуак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бланка (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бланка (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка, Баранка дел Тересо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка, Ла Палма (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бланка (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Бланка (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Бланка (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Ла Компањија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Сан Пабло Уизо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Санта Ана Тлапакојан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Санта Катарина Лачатао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Бланка (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Бланка (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Бланка (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Бланка (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агва Бланка (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Бланка (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Бланка (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Бланка (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Бланка (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Бланка (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Бланка (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Аривечи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Бланка (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Агва Бланка (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Бланка (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Бланка (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Бланка (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Бланка (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Бланка (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику